El Jícaro kan syfta på:

Guatemala 

 El Jícaro, Guatemala, ort Departamento de El Progreso, 
 Municipio de El Jícaro, kommun

Mexiko 

 El Jícaro, Actopan, 
 El Jícaro, Minatitlán,

Nicaragua 

 El Jícaro, Nicaragua, ort och kommun,